Zvíře může být:

 zvíře – vyšší živočich, zvláště obratlovec či savec
 živočich – příslušník základního systematického taxonu – Říše: Animalia – živočichové, živý tvor odlišný od člověka
 přenesené označení pro člověka: může vyjadřovat bestialitu, chlípnost, neukázněnost, moc a vliv, pracovitost atd.
film a literatura
 Zvíře (film, 1977) – francouzský komediální film z roku 1977 režiséra Claude Zidiho
 Zvíře (film, 2001) – americký komediální film z roku 2001, režie Luke Greenfield
 ZVÍŘE (encyklopedie) – český překlad anglického originálu obrazové encyklopedie Animal vydané v Londýně v r. 2001
 Kráska a zvíře
 Velké zvíře (film) – film Jerzyho Stuhra z roku 2000

Externí odkazy